Амин-N-метилтрансфераза (КФ 2.1.1.49) — фермент, катализирующий метилирование триптамина и структурно родственных соединений. Присутствует практически во всех в тканях, кроме нервных.

Катализируемая реакция:
 S-Аденозилметионин + амин  S-Аденозилгомоцистеин + метилированный амин

В соответствии с общей формулой процесса, при использовании в качестве субстрата, например, триптамина или серотонина в качестве продуктов образуются, соответственно, диметилтриптамин (DMT) и буфотенин.

Фермент принадлежит к классу трансфераз, более специфично — к подклассу метилтрансфераз. Систематической название этого семейства ферментов — . Также в рутинном использовании часто встречаются названия субстрат-специфичных представителей семейства: никотин , триптамин , индолэтиламин  (на илл.) и ариламин . Ферменты этого семейства участвуют в метаболизме триптофана.

В качестве электрон-акцепторного субстрата ферментами этого семейства может использоваться множество первичных, вторичных и третичных аминов, включая триптамин, анилин, никотин, ряд лекарственных веществ и других ксенобиотиков.

На конец 2007 года была расшифрована третичная структура только одного представителя этого семейства ферментов; код в Protein Data Bank: 2A14.

Примечания 

КФ 2.1.1
Нейрохимия